Dionís o Dionisi de Cirtus o Cyrtus (en llatí Dionisius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge egipci natural de Cyrtus (Κυρτός) a Egipte mencionat per Filó Herenni Bibli en la seva perduda Història de la medicina. Esteve de Bizanci l'anomenà διάσημος ἰατρός. La seva època és incerta, però probablement va viure al  i seria el metge esmentat per Celi Aurelià.

Referències 

Metges de la Grècia hel·lenística